Il Torneo di Tolone 2008 fu la 36ª edizione del Festival Internazionale "Espoirs" di Tolone e di Var e si tenne tra il 20 e il 29 maggio 2008.
Il torneo si è concluso con la finale giocata fra Italia e Cile allo stadio Mayol di Tolone. Grazie ad un gol di Osvaldo al 70º l'Italia si è aggiudicata il torneo.

Nazionali "Under 23" Partecipanti 
 
 
  (paese ospitante)

Sedi delle partite 

 Aubagne
 Hyères
 La Londe
 La Seyne-sur-Mer
 Saint-Cyr-sur-Mer
 Solliès-Pont
 Tolone

Risultati

Gruppo A

Classifica

Riepilogo partite

Gruppo B

Classifica

Semifinali

Finale per il 3º e 4º posto

Finale

Marcatori 

4 reti

  Sekou Cissé

2 reti

  José Pedro Fuenzalida
  Pedro Morales Flores
  Fabián Orellana
  Constant Djapka
  Julien Quercia
  Sebastian Giovinco

1 rete

  Carlos Carmona
  Juan Gonzalo Lorca
  Hans Martínez
  Boris Sagredo
  Beko Ismael Fofana
  Anthony Moura
  Alexandre Bonnet
  Xavier Pentecôte
  Pablo Daniel Osvaldo
  Ignazio Abate
  Daniele Dessena
  Davide Lanzafame
  Claudio Marchisio
  Sergio Ariel Escudero
  Tadanari Lee
  Takayuki Morimoto
  Masato Morishige
  Tsukasa Umesaki
  Dominique Kivuvu
  Eren Güngör
  İlhan Parlak
  Nuri Şahin
  Aydın Yılmaz
  Eric Brunner
  Samuel Ochoa

Autoreti
  Cyriaque Louvion (in favore del Cile)

Riconoscimenti Individuali 
 Miglior Giocatore Del Torneo:
  Sebastian Giovinco
 Miglior Portiere:
  Davide Bassi

Ufficiali Di Gara 

Arbitri
  Steven Depiero
  Monetchet Nahi
  Olivier Thual
  Paolo Tagliavento
  Kenji Ogiya
  Jorg Sousa
  Iain Brines
  Fırat Aydınus

Assistenti:
  Daniel Belleau
  Darren Clark
  Karl Santigli
  Massimiliano Grilli
  Renato Faverani
  Jose Ramalho
  Francis Andrews
  Stuart Macaulay

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2008
Torneo di Tolone